Unter myeloischer Leukämie werden folgende Erkrankungen verstanden:

 Akute myeloische Leukämie
 Chronische myeloische Leukämie